Dollinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Dollinger (* 1973), deutscher Sozialpädagoge und Hochschullehrer
 Eva Maria Dollinger (* 1978), österreichische Triathletin
 Franz Dollinger (* 1957), österreichischer Geograph und Raumplaner.
 Franz Wilhelm Dollinger (* 1962), deutscher Jurist und Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Friederike Dollinger, Geburtsname von Friederike Hausmann (* 1945), deutsche Übersetzerin und Autorin
 Gerhard Dollinger (* 1914), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Günther Dollinger (* 1960), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Hans Dollinger (* 1929), deutscher Autor
 Heinz Dollinger (1929–2011), deutscher Historiker
 Horst Peter Dollinger (1927–2020), deutscher Architekt und Maler
 Ingo Dollinger (1929–2017), deutscher Theologe und Priester
 Isidore Dollinger (1903–2000), US-amerikanischer Politiker (New York)
 Josef Dollinger (* 1963), Fernost-Korrespondent des ORF
 Karin Dollinger (* 1969), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Konrad Dollinger (1840–1925), deutscher Baumeister
 Marie Dollinger (1910–1994), deutsche Leichtathletin
 Martin Dollinger (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Matthias Dollinger (* 1979), österreichischer Fußballspieler
 Philippe Dollinger (1904–1999), französischer Historiker
 Richard Dollinger (1871–1954), deutscher Architekt
 Rudolf Dollinger (* 1944), österreichischer Sportschütze
 Rupert Dollinger (* 1947), österreichischer Jurist und Manager im Bankwesen
 Sebastian Dollinger (* 1984), deutscher Beachvolleyballspieler
 Stefan Dollinger (* 1974), österreichisch-kanadischer Linguist und Professor der University of British-Columbia in Vancouver, Kanada.
 Werner Dollinger (1918–2008), deutscher Politiker (CSU)
 Wilhelm August Dollinger (1873–1959), deutscher Politiker (DVP)
 Dollinger (auch Tollinger), adlige Patrizierfamilie in Regensburg

Dollinger ist der Name folgender fiktiver Person:
 Hans Dollinger, Held der Regensburger Dollingersage

Dollinger ist der Name folgender Orte:

 Dollinger (Gemeinde Tarrenz), Ortschaft in der Gemeinde Tarrenz, Tirol

Siehe auch:
 Döllinger
 Doldinger
 Dolling